Алекса́ндр Ива́нович Баба́ев (5 сентября 1913 — 9 апреля 1981) — участник Великой Отечественной войны, командир дивизиона 410-го артиллерийского полка (134-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), Герой Советского Союза, майор.

Ранние годы 
Родился 5 сентября 1913 года в деревне Малиновка, в семье крестьянина. После окончания неполной средней школы работал слесарем на заводе в городе Дзержинск.

В Красной Армии с 1936 года. Участник советско-финляндской войны 1939—1940 годов.

В годы Великой Отечественной войны 
Участник Великой отечественной войны с июня 1941 года.

Командир дивизиона 410-го артиллерийского полка (134-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) майор Бабаев А. И. отличился в боях за освобождение Польши. В январе 1945 года при прорыве обороны противника в районе г. Пулавы его дивизион уничтожил множество живой силы и техники германских войск. 14 января 1945 года Бабаев принял командование стрелковым батальоном. Под его руководством батальон освободил деревню Флерянув. 15 января, отражая атаку противника у деревни Раец—Подуховны (Радомского уезда, Польша), выдвинул батареи дивизиона на прямую наводку и успешно отразил контратаку. 30 января при форсировании реки Обра, севернее города Тирштигель (Германия) огнём дивизиона подавил сопротивление врага, уничтожив большое количество живой силы и техники противника, сорвав его отступление.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, майору Бабаеву Александру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Мирное время 
После окончания Великой отечественной войны продолжал службу в вооружённых силах. С 1956 года подполковник Бабаев А. И. — в запасе.

Умер Александр Иванович 9 апреля 1981 года.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Суворова 3-й степени
 Орден Александра Невского
 Орден Красной Звезды
 Медали, в том числе:
 «За отвагу»
 дважды «За боевые заслуги»
 «За оборону Ленинграда»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Берлина»
 «Ветеран труда»

Память 
Имя Героя носит Бронско-Ватрасская восьмилетняя школа Спасского района.

Примечания

Источники 

 
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20867616/ 
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30209902/ 
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30219846/ 
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43710009/ 
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150001852/ 

Командиры дивизионов в Великой Отечественной войне
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Похороненные на Холме Славы (Ужгород)